Flir ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Flir (1805–1859), österreichischer Theologe und Schriftsteller
 Cornelius Flir (1867–1923), österreichischer Lehrer und Politiker

FLIR steht für:
 Forward Looking Infrared, ein bildgebendes Verfahren, das Infrarotstrahlung  wahrnehmen, auswerten und aufbereiten kann
 FLIR Systems, ein amerikanischer Hersteller von Wärmebildkameras

FLIR